Die 2. Liga 1961 war die 13. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1961.

Modus 
18 Mannschaften nahmen in der eingleisigen Liga teil. Jedes Team spielte an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1961
Fußballsaison 1961